Dorfkirche Reinsdorf steht für
 Dorfkirche Reinsdorf (Thüringen) der Gemeinde Reinsdorf im Kyffhäuserkreis in Thüringen
 Dorfkirche Reinsdorf (Greiz) in einem Stadtteil von Greiz im gleichnamigen Landkreis in Thüringen
 Dorfkirche Reinsdorf (Lutherstadt Wittenberg), in einem Ortsteil der Lutherstadt Wittenberg im Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt
 Dorfkirche Reinsdorf (Niederer Fläming), in einem Ortsteil der Gemeinde Niederer Fläming im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg

Siehe auch:
 St. Johannes Baptista (Reinsdorf), die Dorfkirche von Reinsdorf, einem Ortsteil der Stadt Nebra (Unstrut) im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt